Анатолий Бурковский: Бурковский, Анатолий Трофимович (1916—1985) — Герой Советского Союза.
 Бурковский, Анатолий Эрнестович (1850—после 1917) — инженер, изобретатель. В 1880-х — 1890-х гг. руководил строительством и эксплуатацией железных дорог в Туркмении, Маньчжурии, Нижнем Тагиле и др.

Примечания